HFS steht als Abkürzung für:

 Hamburger Fremdsprachen- und Wirtschaftsschule, die Abkürzung einer privaten Bildungseinrichtung
 Hand-Fuß-Syndrom, Hand-Fuß-Syndrom als Nebenwirkung einer Chemotherapie, z. B. mit Capecitabin
 Heavy Fermion Superconductivity, eine Form der unkonventionellen Supraleitung in Systemen schwerer Fermionen
 Hierarchical File System, ein von der Firma Apple für ihre Betriebssysteme entwickeltes Dateisystem
 High Field Strength, Elemente mit Verhältnissen von Ladung/Radius (Ionenpotential) > 2 (HFSE)
 Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, die Abkürzung einer staatlichen Schauspielschule.
 HTTP File Server, eine Software zum Datenaustausch
 Hyperfeinstruktur, die physikalische Betrachtung der Aufspaltung in den Spektrallinien von Atomkernen
 Hytrans Fire System, ein Wasserfördersystem für Feuerwehren und Katastrophenschutz

Abkürzung